Hizam est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hakim ibn Hizam, compagnon du prophète de l'islam Mahomet ;
 Hussain al-Hizam (1998-), sauteur à la perche saoudien ;
 Nabil Hizam (1961-), acteur et metteur en scène yéménite ;
  (1995-), footballeur emirati.

Divers 
 Brigade al-Hizam, groupe armé séparatiste actif lors de la guerre civile yéménite (2014-2017).

Prénom arabe
Patronyme arabe